Туша — мертве тіло великої тварини; особливо часто йдеться про оббіловане і випатране тіло.
 Туша — у переносному сенсі — велике, гладке тіло людини.
 Туша — мертва мова, якою колись говорив народ туша.
 Туша — народ, що проживає в штатах Баїя і Пернамбуку в Бразилії.
 «Туша» — акція П. А. Павленського.

Див. також 
 Туш
 Туше (значення)